Trust Me ist:

Filme
 Trust Me (1989), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Houston aus dem Jahr 1989
 Trust Me (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Andrew Kazamia aus dem Jahr 2007
 Trust Me (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Clark Gregg aus dem Jahr 2013

Fernsehserie:
 Trust Me (Fernsehserie), US-amerikanische Dramaserie auf TNT

Musik
 Trust Me (Album), Album von Craig David aus dem Jahr 2007